CJS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto International Abraham Gonzalez, Ciudad Juárez, Messico
 cjs – codice ISO 639-3 della lingua shor